İstiklâl Marşı () er Republikken Tyrkiets nationalsang. Sangen synges ved blandt andet højtider og ved officielle ceremonier, og da vanligvis kun de to første vers. Teksten er skrevet af den tyrkiske Mehmet Akif Ersoy, som har en vigtig plads i tyrkisk litteratur og musikken er komponeret af Osman Zeki Üngör. Teksten blev skrevet under uafhængighedskrigen som tyrkerne førte mod sejrsherrene efter 1. verdenskrig, både som en motiverende musikalsk saga for tropperne der kæmpede i uafhængighedskrigen, og som en forhåbningsfuld sang for republiklen, der endnu ikke var etableret. Nationalsangen blev officielt godkendt den 12. marts 1921, to og et halvt år før den 29. oktober 1923 var det moderne Tyrkiet blev etableret.

Tekster 
Teksterne i den tyrkiske nationalsang består af et langt digt med 41 linjer af vers. Kun de første 8 linjer (vist med fed skrift) synges ved officielle ceremonier. Nationalsangen indeholder hverken ordet tyrker eller Tyrkiet.

Eksterne links 

 Officielle optegnelser fra Tyrkiets parlament om de parlamentariske debatter og İstiklal Marşıs historie - Zabit Ceridesi - 12.03.1921  

Tyrkiet
Nationalsange